

Sigle 
GKN plc un'azienda britannica attiva nel campo automobilistico ed aerospaziale,  nata con il nome di Guest, Keen and Nettlefolds;
Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar, GKN
Reformed Churches in the Netherlands ("De Gereformeerde Kerken in Nederland").

Codici 
 gkn – codice ISO 639-3 della lingua gokaa
 Gulkana Airport (IATA airport code: GKN) in Gulkana, Alaska, United States